Pfinzgau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pfinzgau (Landschaft), Landschaft in Baden-Württemberg
 Pfinzgau (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Baden-Württemberg 
 Pfinzgau Ost, FFH-Gebiet in Baden-Württemberg
 Pfinzgau West, FFH-Gebiet in Baden-Württemberg